Battaglia di Gibilterra – battaglia che si svolse il 25 aprile 1607 nel corso della guerra degli ottant'anni
 Battaglia di Gibilterra – battaglia che si svolse il 21 agosto 1621 nel corso della guerra degli ottant'anni